Rovere steht für:
 Della Rovere, italienische Adelsfamilie

Rovere oder Rovère ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Lante Montefeltro della Rovere (1737–1817), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Clemente Grosso della Rovere (1462–1504), römisch-katholischer Bischof und Kardinal
 Federico Marcello Lante della Rovere (1695–1773), italienischer Kardinal
 Felice della Rovere (1483–1536), italienische Renaissancefürstin

 Gilbert Rovère (1939–2007), französischer Jazzmusiker
 Gina Rovere (* 1935), italienische Schauspielerin
 Liliane Rovère (* 1933), französische Schauspielerin
 Lucrezia Lante della Rovere (* 1966), italienische Schauspielerin
 Luigi Rovere (1908–1996), italienischer Filmproduzent
 Marco Quinto Vigerio della Rovere (1502–1560), Bischof von Senigallia
 Sisto Gara della Rovere (1473–1517), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Stefan Della Rovere (* 1990), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler

Roverè ist der Ortsname von:
 Roverè della Luna, Gemeinde im Trentino
 Roverè Veronese, Gemeinde in der Provinz Verona